Ниже представлена родословная всех восточно-римских (византийских) императоров, которые правили в Константинополе, начиная с Константина I Великого из 2-й династии Флавиев и заканчивая Константином XI Драгашем из династии Палеологов, включая императоров Никейской империи (1204—1261). В схеме отсутствуют лишь правители Византии периода так называемой Двадцатилетней анархии (695—717), не имевшие родственных связей с предшествующими императорами и не основавшие собственных династий (Леонтий, Тиберий III, Вардан Филиппик, Анастасий II, Феодосий III).

Имена правивших императоров выделены полужирным начертанием. Если даны три даты, то средняя — это дата вступления императора на престол. Если император правил более одного раза (как Юстиниан II Ринотмет) или не до конца своей жизни (был свергнут (как, например, Константин VI Слепой) или отрекся (как Исаак I Комнин)), ему даются даты его жизни и даты его правления. Названия императорских династий и аристократических семей, из которых происходили отдельные императоры, даны ЗАГЛАВНЫМИ буквами, чтобы их можно было выбрать из переплетающихся генеалогических деревьев.

См. также 

 Родословная римских императоров
 Список византийских императоров
 Династия Константина
 Династия Валентиниана
 Династия Феодосия
 Династия Львов
 Династия Ираклия
 Двадцатилетняя анархия
 Исаврийская династия
 Аморейская династия
 Македонская династия
 Мономахи
 Дуки
 Ангелы
 Ласкариды (Никейская империя, 1204–1261)
 Палеологи
 Кантакузины

Литература 
 

Византийские императоры
Византийские роды